Mortierellaceae é uma família de fungos, a única na ordem Mortierellales no subfilo Mortierellomycotina.

Ver também
 Mortierella

Referências

Ligações externas
 http://www.uniprot.org/taxonomy/214503

Zygomycota